Mark Davis puede hacer referencia a:

Mark Giles Davis (1963-), baloncestista estadounidense
Mark Anthony Davis (1973-), baloncestista estadounidense
Mark Jonathan Davis (1965-), músico y comediante estadounidense conocido bajo el sobrenombre Richard Cheese
Mark Davis (1972-), jugador profesional de snooker
Mark Davis (1965-), actor pornográfico inglés